Il singolare del torneo di tennis WTA Monte Carlo 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Virginia Ruzici che ha battuto in finale Bonnie Gadusek 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Sylvia Hanika (semifinali)
 Virginia Ruzici (campionessa)
 Sue Barker (quarti di finale)
 Bonnie Gadusek (finale)

 Claudia Kohde Kilsch (primo turno)
 Catherine Tanvier (quarti di finale)
 Dianne Fromholtz (primo turno)
 Sabina Simmonds (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Monte Carlo 1982